Turci, respektive Osmané, obléhali Vídeň dvakrát: 

 První obléhání Vídně 1529 
 Druhé obléhání Vídně 1683
 Bitva u Vídně 1683